Amerikai Egyesült Államok
 West Woodburn (Oregon)
 Egyesült Királyság
 West Woodburn (Northumberland)